Примера Дивисьон Чили 2000 () — 69-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

2000
Чили
Спорт в Чили в 2000 году